Loï peut désigner :
 les Loï, un peuple d'Afrique centrale
 la langue (ou baloï), une langue bantoue

Voir aussi 
 Loi (homonymie)